De UEFA Super Cup 1997 bestond uit twee voetbalwedstrijden die gespeeld werden in het kader van de UEFA Super Cup. De wedstrijden vonden plaats tussen de winnaar van de UEFA Champions League 1996/97, Borussia Dortmund, en de winnaar van de UEFA Cup Winners' Cup 1996/97, FC Barcelona, op 8 januari en 11 maart 1998.

De eerste wedstrijd werd in Camp Nou gespeeld en eindigde op 2-0 voor de thuisploeg van Louis van Gaal. Later eindigde de tweede wedstrijd, in Dortmund, in een gelijkspel. Zo sleepte Barcelona de tweede Europese Supercup/UEFA Super Cup uit de geschiedenis van de club in de wacht. Ook voor Louis van Gaal betekende dit zijn tweede UEFA Super Cup-titel, nadat hij de titel van 1995 al had gewonnen met Ajax. 

Wedstrijddetails

UEFA Super Cup
Europacupvoetbal 1996/97
FC Barcelona
Borussia Dortmund
Voetbalwedstrijd in Spanje
Sportevenement in Barcelona
Voetbalwedstrijd in Duitsland